przeszczep szpiku kostnego
 Swatch Internet Time
 Brooklyn-Manhattan Transit Corporation